Tous ensemble peut désigner :

 Tous ensemble, une chanson de Johnny Hallyday ;
 Tous ensemble, une émission de télévision ;
 Tous ensemble, une coalition politique en Serbie.

Homonymie